Кубок Либертадорес 1961, изначально называвшийся Кубок чемпионов Америки 1961 (, ) — второй розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, главного клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. В турнире впервые приняли участие чемпионы Эквадора и Перу. Уругвайский «Пеньяроль» успешно защитил титул, обыграв бразильский «Палмейрас» в финале.

Участники

Формат 
Каждая команда играла на первой стадии с другой в двухматчевом противостоянии (по определению КОНМЕБОЛ, «в группах» — де-факто это был обычный двухматчевый плей-офф). В случае равенства по итогам двух матчей, должен был назначаться дополнительный матч. При необходимости, назначалась серия пенальти.

Результаты

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|-align=center
|colspan=5|Группа 1

|-align=center
|colspan=5|Группа 2

|-align=center
|colspan=5|Группа 3

|-align=center
|colspan=5|Группа 4

|}
Примечание: Победитель группы 4 определился благодаря жребию, несмотря на правила регламента о проведении дополнительного матча.

Второй раунд 

|}

Финал

Статистика

Сводная таблица

Состав клуба-победителя 
Победителями второго розыгрыша Кубка Либертадорес стали 15 футболистов.

Сокращения в таблице
 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий
 С — игрок вышел на поле в стартовом составе
 З — игрок вышел на замену
 Красная заливка означает удаление игрока в матче
 В скобках указано количество забитых голов игроком; для вратарей указаны пропущенные мячи

Главный тренер:  Роберто Скароне

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1961 на RSSSF
 Кубок Либертадорес 1961 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1961 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1961 году
Кубок Либертадорес